Uhlenbusch ist der Name folgender Personen:

 Hugo Paul Uhlenbusch, Pseudonym von Hugo Paul Schreiber-Uhlenbusch (1905–1978), deutscher Autor
 Jürgen Uhlenbusch (* 1935), deutscher Physiker

und der Fernsehserie:

 Neues aus Uhlenbusch